Robert Simpson ou Bob Simpson peut faire référence à plusieurs personnalités :
 Robert Simpson (1834-1897), un homme d'affaires, fondateur des grands magasins Simpsons ;
 Robert Simpson (1912-2014), un météorologue américain qui participa au développement de l'échelle de Saffir-Simpson ;
 Robert Simpson (1921-1997), un compositeur britannique ;
 Robert Simpson (1799-1877), amiral de la marine chilienne ;
 Bob Simpson (1936-), un joueur australien de cricket devenu entraîneur ;
 Robert Simpson (-1991), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 Robert L. Simpson ou Robert Simpson (1910-1977), un monteur américain ;
 Robert Simpson, un joueur de hockey sur glace ;
 Robert Simpson, un homme politique ;
 Robert Simpson, un pilote automobile ;
  (1892-1974), athlète et entraîneur d'athlétisme américain.

Voir aussi 
 Robert Simson, un mathématicien écossais